Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Varuna :
 l', une canonnière à hélice lancée en 1861 ;
 l', un navire ravitailleur de vedette lance-torpilles en service de 1943 à 1946.

Varuna